USS Bridgeport je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bridgeport (AD-10) 
 USS Bridgeport (CA-127)

Bridgeport